Венглинський () — слов'янське польське прізвище, що походить від давньопольського прізвиська Венглінєц".

Походження 

Прізвище Венглинський, ймовірно, веде свій початок від прізвиська Венглінєц (). Таку назву має одне з польських міст, що входить в Зґожелецький повіт Нижньосілезького воєводства. Можливо, предок Венглинського був його уродженцем.

Сам топонім Венглінєц, швидше за все, походить від польського слова węglowy — «вугільний». Очевидно, місто було засноване поруч з вугільними родовищами. Відповідно, за основу дворянських прізвищ бралося назва тих місць, якими володіли привілейовані класи. Від так, Венглинський, згодом отримав своє прізвище Венглинський або Венглінський.

В районі Радомишля (Радомисля) Київської губернії приблизно з середини XVIII століття, проживало велике сімейство православних дворян (шляхтичів) Венглинських, які належали до гербу Срженява. В 1840-х роках вони були декласовані.

Відомі носії 

 Венглінський Андрій Ігорович ( 1994 р.) — український футболіст-юніор команди «Буг-юн.» Буськ (2012).
 Венглінський Олег Миколайович ( 1974 р.) — український футболіст, форвард, гравець Динамо (Київ) та дніпропетровського Дніпра.
 Венглинський Олександр Миколайович ( 1974 р.) — український футболіст, півзахисник, бронзовий призер чемпіонату України 1996—1997 років, гравець національної збірної України серед ветеранів.

Примітки